Mezzaselva ist der Name mehrerer Ortschaften in Italien und der Schweiz:
 Mezzaselva (Roana), deutsch Mittewald, zimbrisch Mittebald, Fraktion (Ortsteil) von Roana, Provinz Vicenza
 Mezzaselva (Folgaria), Fraktion von Folgaria, Trentino
 Mittewald, Fraktion von Franzensfeste, Südtirol
 Mezzaselva (Klosters-Serneus), Fraktion von Klosters-Serneus, Graubünden